Czirenberg ist eine Bezeichnung für

 Constantia Czirenberg (1605–1653), Sängerin in Danzig
 Johann Czirenberg (1574–1642), Bürgermeister von Danzig, siehe Johann Zierenberg

Siehe auch
 Zierenberg (Familie)